Seznam polkov z zaporedno številko 86.

Seznam 
 Pehotni
 86. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 86. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 86. pehotni polk (Wehrmacht)
 86. strelski polk (ZSSR)
 86. strelski polk (Wehrmacht)
 86. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 86. pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 86. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 86. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 86. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 86. artilerijski polk (Wehrmacht)
 86. minometni polk (Wehrmacht)

Glej tudi